Menatti ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Menatti (1621–1702), italienischer Bischof und apostolischer Nuntius in der Schweiz, siehe Liste der Bischöfe von Lodi
 Stefano Giuseppe Menatti (1638–1695), italienischer Bischof, siehe Stefano Menati

Siehe auch:
 Menati